Dr. No (roman), een boek van Ian Fleming uit 1958
 Dr. No (film), een verfilming van dit boek uit 1962

en verder:
 Dr. Julius No, het hoofdpersonage uit het boek
 Dr. No (soundtrack), de soundtrack van de film